Moldova városai népesség szerinti csökkenő sorrendben:

Források

 Departamentul Statistică și Sociologie al Republicii Moldova

 
Moldova